Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Unicef Open) van 2010 vond plaats van 13 tot en met 19 juni 2010 in de Nederlandse plaats Rosmalen, als onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2010. Er werd gespeeld op de grasbanen van het Autotron Expodome. Het was de 15e editie van het toernooi.

In het enkelspel wist het Belgische eerste reekshoofd Justine Henin de 43e titel uit haar carrière binnen te halen. Ze versloeg in de finale de als zevende geplaatste Duitse Andrea Petković in drie sets. Het was de tweede titel van het seizoen voor Henin.

In het dubbelspel won het als derde geplaatste duo Alla Koedrjavtseva en Anastasia Rodionova de finale van het als vierde geplaatste duo Vania King en Jaroslava Sjvedova na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld (per team) en WTA-punten

Toernooischema 

Rosmalen 2010
Rosmalen